Råda kan syfta på

Västergötland
 Råda socken, Askims härad – i Härryda kommun
 Råda landskommun, Göteborgs och Bohus län – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1971
 Råda församling, Göteborgs stift – i Göteborgs stift
 Råda distrikt, Härryda kommun – ett distrikt i Härryda kommun och Västra Götalands län
 Råda säteri – i Härryda kommun
 Råda socken, Kållands härad – i Lidköpings kommun
 Råda landskommun, Skaraborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Kållands-Råda församling – i Skara stift
 Råda församling, Skara stift – en f.d. församling i Skara stift –2006
 Råda distrikt, Lidköpings kommun – ett distrikt i Lidköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
 Råda, Lidköpings kommun – ett bostadsområde i tätorten Lidköping, tidigare tätort

Värmland
 Södra Råda socken – i Gullspångs kommun, innan 1885 Råda socken
 Södra Råda landskommun –  en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951, innan 1885 Råda landskommun
 Södra Råda församling – en tidigare församling i Karlstads, sedermera Skara stift –2006, innan 1885 Råda församling
 Norra Råda socken – i Hagfors kommun, innan 1885 Råda socken
 Norra Råda landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1971(1974), innan 1885 Råda landskommun 
 Norra Råda församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2010, innan 1885 Råda församling
 Norra Råda-Sunnemo församling – i Karlstads stift 2010–
 Råda, Hagfors kommun – en tätort i Hagfors kommun

Se även
 Råda naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun